Forma italiana storica del toponimo spagnolo Medellín.

Geografia
Medellín – Seconda città colombiana per popolazione, dopo la capitale Bogotà.
Medellín – Cittadina spagnola, in Estremadura.